NGC 5726 (другие обозначения — ESO 580-12, MCG -3-37-6, PGC 52563) — галактика в созвездии Весы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5726
Весы (созвездие)